Ґміна Слупія може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Слупія (Конецька) — сільська ґміна у Свентокшиському воєводстві
 Ґміна Слупія (Скерневицький повіт) — сільська ґміна у Лодзинському воєводстві
 Ґміна Слупія (Єнджейовський повіт) — сільська ґміна у Свентокшиському воєводстві